Beach Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beach Lake (Alaska)
 Beach Lake (Michigan)
 Beach Lake (Washington)
 Beach Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Beech Lake